Футбольная Национальная Лига 2016/2017 — 24-й сезон первенства ФНЛ. В турнире, который начался 5 августа 2016 и закончился 27 мая 2017 года принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Сигма Оломоуц» и «Баник Острава».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Официальный сайт ФНЛ

2016/2017
Спорт в Чехии в 2016 году
Спорт в Чехии в 2017 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016/2017